København A-Raeken (1908/1909) była 20. sezonem nieoficjalnych mistrzostw Danii w piłce nożnej. W rozgrywkach brały udział tylko zespoły z Kopenhagi. Tytuł obroniła drużyna Boldklubben af 1893.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Superligaen

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Danii